Un beeper ou buzzer est un élément électromécanique ou piézoélectrique qui produit un son caractéristique quand on lui applique une tension : le bip.
Beeper est un film de Jack Sholder, sorti en 2002.
Désigne aussi un récepteur de radiomessagerie.

Voir aussi  et Bipper.